Droxford steht für:

 Droxford (Hampshire), eine Ortschaft in Großbritannien
 John Droxford († 1329), englischer Geistlicher und Minister

Siehe auch:
 Ben Stoneham, Baron Stoneham of Droxford